El US Open Series 2016 (conocido como el Emirates Airline US Open Series por razones de patrocinio) es la tricentésima edición del US Open Series, el cual incluye doce torneos en canchas duras que inicia el 18 de julio de 2016 en Canadá y finaliza en Winston-Salem para los varones y en Stanford para las mujeres el 27 de agosto de 2016. Esta edición fue programada con 4 eventos masculinos y 4 eventos femeninos por separado a excepción del Western & Southern Open que albergará tanto el torneo masculino como el femenino. Esta serie incluye dos ATP World Tour Masters 1000 y dos WTA Premier 5 que lideran la serie.

Distribución de puntos para los distintos Eventos 
Para ser incluido en la tabla y consecuente a los premios de bonus en efectivo, un jugador tiene que haber participado en dos diferentes torneos. Los jugadores que finalicen en el Top-3 en el US Open series pueden llevarse hasta $1 millón de dólares en el US Open.

Posiciones en el US Open Series 
Las siguientes listas muestran a todos los jugadores que recibieron puntos en al menos dos torneos.

ATP 

Nota:
 1 – Torneo – Número de torneos en la que un jugador disputó en el US Open Series.
 2 – Indica que un jugador ha ganado puntos en al menos tres eventos Emirates Airline US Open Series, por lo tanto, se duplican su total de puntos ganados en la Serie.

WTA 

Nota:
 1 – Torneo – Número de torneos en la que una jugadora disputó en el US Open Series.
 2 – Indica que una jugadora ha ganado puntos en al menos tres eventos Emirates Airline US Open Series, por lo tanto, se duplican su total de puntos ganados en la Serie.

Bonus en Efectivo 
Los tres primeros jugadores en el US Open Series 2016 recibirán un bono en efectivo, dependiendo a que ronda llegaría en el US Open 2016,  además del premio que obtendrá por la ronda hasta la que avance.

Programación del 2016

Semana 1

WTA – Bank of the West Classic

Cuadro final

Semana 2

ATP – Rogers Cup (Toronto)

Cuadro final

WTA – Rogers Cup (Montreal)

Cuadro final

Semana 3

ATP – BB&T Atlanta Open

Cuadro final

Semana 4

ATP - Western & Southern Open

Cuadro final

WTA - Western & Southern Open

Cuadro final

Semana 5

ATP - Winston-Salem Open

Cuadro final

WTA - Connecticut Open

Cuadro final

Referencias

Enlaces externos 
 

US Open Series